Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Kosela – polski kolarz szosowy
 Jerzy Kossela (właśc. Jerzy Kosela) – polski gitarzysta, wokalista, autor tekstów i kompozytor
 Krzysztof Kosela – polski bokser